Boxer kan syfta på

 Boxer – en hundras från Tyskland
 Boxer (musikgrupp) – en engelsk musikgrupp
 Boxer (musikalbum) – ett musikalbum från 2007 av The National
 Boxer TV Access – en leverantör av digitala TV-kanaler i marknätet
 Boxershorts – ett klädesplagg
 Boxermotor – en motor med horisontella cylindrar
 The Boxer  – sång med Simon & Garfunkel

Personer
 Barbara Boxer (1940–), en amerikansk demokratisk politiker

Se även
 USS Boxer – flera